Homophylax är ett släkte av nattsländor. Homophylax ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husmasknattsländor
Homophylax